Субару (катакана: ス バ ル, кандзі: 昴) — японська назва зоряного скупчення Стожари.

 Subaru () — марка автомобілів, дочірній підрозділ та бренд японської компанії Fuji Heavy Industries (FHI)
 Субару () — японський щомісячний літературний журнал, що випускається видавничим домом «Shueisha».
 Субару () — 8,2-метровий оптичний телескоп, що належить японської Національної астрономічної обсерваторії. Розташований на Мауна-Кеа, Гаваї, США.